Antoine Dobrowolski (1872-1954) est un météorologue polonais
 Kazimierz Dobrowolski (1894-1987) est un ethnologue et sociologue polonais
 Rafał Dobrowolski (1983-) est un archer polonais
 Władysław Dobrowolski (1896-1969) est un escrimeur polonais

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais

ru:Добровольський